Fez kan henvise til flere artikler:

 Fez (by) – en by i Marokko
 Fez (kongerige) – et rige centreret om denne by
 Fez (hovedbeklædning) – en type skyggeløs hovedbeklædning